Михаил Когалничану има више значења:

 Михаил Когалничану (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Михаил Когалничану (Шуцешти), насеље у округу Браила у Румунији
 Михаил Когалничану (Рамничелу), насеље у округу Браила у Румунији
 Михаил Когалничану (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Михаил Когалничану (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Михаил Когалничану (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Михаил Когалничану (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Михаил Когалничану (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Општина Михаил Когалничану (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији
 Општина Михаил Когалничану (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији
 Општина Михаил Когалничану (Тулћа), општина у округу Тулћа у Румунији